Delia – element ubioru męskiego szlachty
 Delia – miejscowość i gmina we Włoszech
 Delia – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Jackson